Beate Eriksen, Noors actrice en filmregisseur
Christian Eriksen, Deens voetballer
Edward Eriksen, Deens beeldhouwer
Erik Eriksen, Deens politicus
John Eriksen, Deens voetballer
Nils Eriksen, Noors voetballer en voetbaltrainer
Stein Eriksen, Noors alpineskiër
Thomas Bruun Eriksen, Deens wielrenner

Zie ook 
Erikson (doorverwijspagina)
Eriksson (doorverwijspagina)